Vitningen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitningen (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Vitningen (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar